Trzeci sezon rozgrywek Polskiej Hokej Ligi rozgrywany w sezonie 2015/2016 był 59. edycją ekstraligi oraz rywalizacją o mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie.

W sezonie 2014/2015 występowało dziesięć klubów i zgodnie z regulaminem żadna z drużyn nie spadła z ligi. W nowym sezonie ligę rozszerzono do 12 zespołów. Beniaminkami były: Zagłębie Sosnowiec, która wygrała rozgrywki I ligi oraz Nesta Mires Toruń i SMS U20 Sosnowiec. Tytułu mistrza Polski broniło GKS Tychy.

Spotkania PHL były transmitowane w telewizji TVP Sport. Łącznie z meczów sezonu zasadniczego i play-off przeprowadzono piętnaście transmisji. Mecze relacjonowane był również przez telewizje internetowe. Pod względem frekwencji PHL zajęła 14 miejsce na 17 sklasyfikowanych lig z Europy i Azji ze średnią frekwencją na mecz wynoszącą 778 widzów.

Najlepszym strzelcem całego sezonu był zawodnik Orlika Opole, a następnie Ciarko PBS Bank KH Sanok Michael Cichy, który zdobył 43 bramki. Amerykanin triumfował również w klasyfikacji najlepiej asystujących notując 70 asyst. Wygrał również klasyfikację kanadyjską zdobywając 113 punktów.

Mistrzostwo Polski zdobyła Comarch Cracovia, które w finale play-off pokonała GKS Tychy 4:3. Po raz pierwszy w historii polskich rozgrywek zwycięzca mistrzostw Polski w tym sezonie uzyskał prawo startu w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/2017.

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2014/2015 
Po zakończeniu sezonu 2014/2015 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna GKS Tychy. Podobnie jak w poprzednim sezonie z rozgrywek nie przewidziano degradacji najsłabszego zespołu do I ligi.

Przed startem ligi 
W kwietniu 2015 roku na specjalnej zwołanej konferencji prasowej zarząd JKH GKS Jastrzębie poinformował, że budżet klubu będzie o kilkadziesiąt procent mniejszy w stosunku do poprzedniego sezonu. Jest to konsekwencją problemów finansowych głównego sponsora klubu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ograniczyła środki na sponsoring. Jednocześnie władze klubu zapewniły, że zostaną utrzymane wszystkie grupy młodzieżowe, których roczny koszt działalności wynosi 300 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy złotych pochodzi z dotacji z urzędu miasta. W kwietniu Rada Nadzorcza klubu Ciarko PBS Bank KH Sanok poinformowała, że ograniczone zostały środki od sponsorów na pierwszą drużynę, która ma składać się głównie z wychowanków klubu. Jednocześnie podjęto decyzję o utrzymaniu wszystkich grup młodzieżowych na działalność, których klub przeznaczył 500 tysięcy złotych.

Pod koniec kwietnia z władzami PZHL i właścicielem Cracovii Januszem Filipiakiem spotkał się wiceszef Ligi Mistrzów Szymon Szemberg. Poinformował, że mistrz Polski może otrzymać dziką kartę na występy w tych rozgrywkach w sezonie 2016/2017. Informacja ta spowodowała, że zwiększono budżet Cracovii, a prezes Filipiak zapowiedział budowę hokejowego „Dream Teamu”.

29 maja Zarząd KS Toruń HSA zgłosił klub do rozgrywek PHL, a pod koniec lipca otrzymał licencję na grę w PHL. W czerwcu wstępne deklaracje o przyjęcie do PHL w sezonie 2015/2016 złożyły kluby występujące w poprzednim sezonie w I lidze, 1928 KTH, Nesta Toruń oraz zwycięzca I ligi Zagłębie Sosnowiec.

6 sierpnia 2015 zarząd PZHL poinformował, że w sezonie 2015/2016 w PHL występować będzie jedenaście klubów. Wśród klubów nie było HC GKS Katowice, którego działacze pierwotnie zgłosili zespół do rozgrywek. Wiceprezes HC GKS Katowice, Dariusz Domogała na dwa tygodnie przed startem ligi potwierdził, iż klub nie wystartuje w rozgrywkach w nowym sezonie.

Pod koniec sierpnia 2015 poinformowano, że dwunastym uczestnikiem ligi będzie zespół SMS U20 Sosnowiec.

Przekształcenia klubów w spółki 
W maju 2015 roku Sekretarz Generalny PZHL Janusz Wierzbowski poinformował przedstawicieli klubów, że w sezonie ligowym 2015/2016 uprawnione do gry będą tylko te kluby, które powołają kapitałowe spółki akcyjne. Zgodnie z tymi wymogami formalnymi na początku czerwca została powołana sportowa spółka akcyjna Orlik Opole S.A.. 15 lipca została powołana spółka Sanockie Towarzystwo Sportowe Sanok (postanowiono także, że zespół z Sanoka będzie występować pod nazwą sponsorską Ciarko PBS Bank STS Sanok). Kolejną była powstała 6 sierpnia spółka Oświęcimski Sport, jednak drużyna w rozgrywkach występowała pod nazwą KS Unia Oświęcim. 13 sierpnia doszło do utworzenia spółki akcyjnej Naprzód Janów Katowice S. A. W związku z czym klub z Janowa spełnił wymagania, aby móc występować w rozgrywkach PHL. Z kolei władze MMKS Podhale Nowy Targ powołały Sportową Spółkę Akcyjną K. H. Podhale Nowy Targ (jednocześnie zdecydowały, że drużyna będzie występować pod nazwą sponsorską TatrySki Podhale Nowy Targ). Klub z Torunia przyjął nazwę Nesta Mires Toruń.

Formuła rozgrywek 
Podobnie jak w poprzednim sezonie w klubach będzie mogło występować 8 obcokrajowców.

Informacje o klubach 
Kluby uszeregowane według nazwy w kolejności alfabetycznej.

Zmiany
 Od początku sezonu trenerem Naprzodu Janów był Waldemar Klisiak. Po porażce z SMS U20 Sosnowiec w 4 kolejce 16 września podał się do dymisji. Zastąpił go Czech Martin Smeták, który poprowadził drużynę w jednym meczu i opuścił klub. W 6 kolejce spotkań tymczasowo rolę szkoleniowca pełnił Mariusz Jakubik. Nowym trenerem Naprzodu został 22 września Czech Josef Halouzka, który po kilku dniach został zwolniony. W połowie października 2015 trenerem Naprzodu ponownie został W. Klisiak.
 Od początku sezonu asystentem trenera Torunia był Marek Górecki. W październiku 2015 jego miejsce zajął Leszek Minge. 30 października 2015 z funkcji I trenera odszedł Aleh Małaszkiewicz, a jego miejsce zajął Minge.
 Od początku sezonu do przełomu grudnia 2015 i stycznia 2016 szkoleniowcami Zagłębia Sosnowiec byli Mieczysław Nahuńko i Jerzy Pawłowski; ich miejsce zajęli wówczas Piotr Sarnik i Artur Ślusarczyk

Lodowiska 
Spośród uczestników największym lodowiskiem w Ekstralidze pod względem pojemności jest obiekt Podhala Nowy Targ, który może pomieścić 3500 widzów. Natomiast najmniejszym lodowiskiem dysponuje Naprzód Janów. Wszystkie lodowiska są wyposażone w niezbędne zaplecze oraz spełniają wymogi rozgrywek międzynarodowych.

Składy i transfery 
Kluby mogą dokonywać transferów do 31 stycznia 2016 roku, po tej dacie zostanie zamknięte okienko transferowe.

Przed startem nowego sezonu kariery zawodnicze zakończyli: Maciej Mermer, Martin Richter, Sebastian Witowski, Jarosław Kłys, Kacper Różycki, Krzysztof Burda, Adrian Labryga, Bartłomiej Niesłuchowski, Andrzej Banaszczak.

STS Sanok

Comarch Cracovia

GKS Tychy

JKH GKS Jastrzębie

Naprzód Janów

Orlik Opole

TatrySki Podhale Nowy Targ

TMH Polonia Bytom

TH Unia Oświęcim

HK Zagłębie Sosnowiec

Media i transmisje 
Prawa transmisyjne do spotkań PHL w sezonie 2015/2016 posiada stacja telewizyjna TVP Sport, nadająca przekaz z meczów ligowych od 2006 roku (obecne porozumienie przewiduje transmisje do końca 2016 roku). Transmisje ze spotkań ligowych prowadzone był również przez stacje internetowe Małopolska TV, esanok.pl, TVPodhale, JastrzębieOnline.

W sezonie zasadniczym TVP Sport przeprowadziła cztery transmisje ze spotkań ligowych. W fazie play-off stacja ta transmitowała piętnaście spotkań na żywo. W ramówce znalazły się cztery spotkania ćwierćfinałowe, cztery półfinałowe oraz siedem meczów finałowych.

Oglądalność spotkań ligowych w sezonie 2015/2016 na kanale TVP Sport była najwyższa od dziesięciu lat. Mecze PHL oglądało średnio 45500 widzów, a decydujący siódmy mecz finału pomiędzy MKS ComArch Cracovią, a GKS Tychy obejrzało 92000 widzów.

Sezon zasadniczy

Superpuchar Polski 
Podobnie jak w poprzednim sezonie start ligi został poprzedzony meczem o Superpuchar Polski. Zmierzyły się w nim Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski GKS Tychy oraz zdobywca Superpucharu Cracovia. Spotkanie odbyło się 4 września o godzinie 18:00 na Stadionie Zimowym w Tychach, a bezpośrednią transmisję przeprowadził TVP Sport. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:1 dla tyszan.

Terminarz i wyniki 
Pod koniec sierpnia 2015 roku został opublikowany terminarz rozgrywek.

Tabela sezonu zasadniczego 

Tabela po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Awans do Grupy Silniejszej      = Awans do Grupy Słabszej

Grupa Silniejsza

Terminarz i wyniki

Tabela 
Tabela po 42. kolejce.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Awans do play-off.

Grupa Słabsza

Terminarz i wyniki

Tabela 
Tabela zaktualizowana po 42. kolejce.

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = awans do play-off,      = rywalizacja o utrzymanie w PLH      = drużyna SMS U20 nie została objęta degradacją

Faza play-off 
W fazie play-off uczestniczyło osiem zespołów. Pary ćwierćfinałowe ustalało się według klucza miejsc uzyskanych w tabeli po sezonie regularnym: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Rywalizacje: ćwierćfinałowa i o trzecie miejsce toczono do trzech wygranych meczów, zaś półfinały i finał są rozstrzygane do czterech zwycięstw.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego zespoły grupy silniejszej i dwie najlepsze drużyny grupy słabszej awansowały do ćwierćfinałów, które rozegrały według klucza: zespół z 1. miejsca vs. zespół z 8. miejsca (1. para), 4. z 5. (2. para), 2. z 7. (3. para) oraz 3 z 6 (4. para). Rywalizacja odbywała się do trzech wygranych. Następnie w półfinałach wygrany zespół z 1. pary grał z wygranym z 2. pary, a wygrany z 3. pary walczył z wygranym z czwartej (rywalizacja do 4 zwycięstw). W finale gra toczyła się do 4 zwycięstw, a w meczu o brązowy medal do dwóch wygranych.

Rywalizacja o medale 

Ćwierćfinały (19, 20, 23, 24, 27 lutego):
 MKS ComArch Cracovia – Orlik Opole 3:0
 MKS ComArch Cracovia – Orlik Opole 12:1 (4:1, 2:0, 6:0)
  MKS ComArch Cracovia – Orlik Opole 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
 Orlik Opole – MKS ComArch Cracovia 5:6 (1:1, 2:2, 2:3)
 GKS Tychy – TMH Polonia Bytom 3:0
  GKS Tychy – TMH Polonia Bytom 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
 GKS Tychy – TMH Polonia Bytom 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
 TMH Polonia Bytom – GKS Tychy 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
 TatrySki Podhale Nowy Targ – KS Unia Oświęcim 3:2
 TatrySki Podhale Nowy Targ – KS Unia Oświęcim 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
 TatrySki Podhale Nowy Targ – KS Unia Oświęcim 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
 KS Unia Oświęcim – TatrySki Podhale Nowy Targ 4:3 k. (0:0, 0:1, 3:2, 0:0, 2:1)
 KS Unia Oświęcim – TatrySki Podhale Nowy Targ 4:3 (0:0, 3:3, 1:0)
  TatrySki Podhale Nowy Targ – KS Unia Oświęcim 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
 JKH GKS Jastrzębie – Ciarko PBS Bank STS Sanok 0:3
 JKH GKS Jastrzębie – Ciarko PBS Bank STS Sanok 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
 JKH GKS Jastrzębie – Ciarko PBS Bank STS Sanok 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
  Ciarko PBS Bank STS Sanok – JKH GKS Jastrzębie 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Półfinały (29 lutego, 1, 4, 5, 8, 10, 12 marca):
 MKS ComArch Cracovia – Ciarko PBS Bank STS Sanok 4:3
  MKS ComArch Cracovia – Ciarko PBS Bank STS Sanok 7:5 (3:2, 2:1, 2:2)
 MKS ComArch Cracovia – Ciarko PBS Bank STS Sanok 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
 Ciarko PBS Bank STS Sanok – MKS ComArch Cracovia 2:3 k. (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:2)
  Ciarko PBS Bank STS Sanok – MKS ComArch Cracovia 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
 MKS ComArch Cracovia – Ciarko PBS Bank STS Sanok 4:3 k. (0:1, 3:1, 0:1, d. 0:0, k. 2:1)
 Ciarko PBS Bank STS Sanok – MKS ComArch Cracovia 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
  MKS ComArch Cracovia – Ciarko PBS Bank STS Sanok 9:2 (3:1, 4:0, 2:1)
 GKS Tychy – TatrySki Podhale Nowy Targ 4:0
 GKS Tychy – TatrySki Podhale Nowy Targ 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
  GKS Tychy – TatrySki Podhale Nowy Targ 7:1 (4:1, 0:0, 3:0)
 TatrySki Podhale Nowy Targ – GKS Tychy 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
 TatrySki Podhale Nowy Targ – GKS Tychy 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Rywalizacja o 3. miejsce (15, 18, 20 marca):
 Ciarko PBS Bank STS Sanok – TatrySki Podhale Nowy Targ 1:2
 TatrySki Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank STS Sanok 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
 Ciarko PBS Bank STS Sanok – TatrySki Podhale Nowy Targ 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
 TatrySki Podhale Nowy Targ – Ciarko PBS Bank STS Sanok 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Finał (14, 15, 18, 19, 22, 24, 26 marca):
 GKS Tychy – MKS ComArch Cracovia 3:4
  MKS ComArch Cracovia – GKS Tychy 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
  MKS ComArch Cracovia – GKS Tychy 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
  GKS Tychy – MKS ComArch Cracovia 2:1 k. (0:0, 1:1, 0:0, k. 1:0)
  GKS Tychy – MKS ComArch Cracovia 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
  MKS ComArch Cracovia – GKS Tychy 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
  GKS Tychy – MKS ComArch Cracovia 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
  MKS ComArch Cracovia – GKS Tychy 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Mecze o utrzymanie w lidze

Terminarz i wyniki

Tabela 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = utrzymanie w PLH,      = spadek do I ligi.

Końcowa kolejność

Uwagi

Przypisy 

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie